

Geografia 
 Regno Unito
 Perry – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Stati Uniti d'America
 Perry – città della Contea di Perry, Arkansas
 Perry – città della Contea di Aiken, Carolina del Sud
 Perry – capoluogo della Contea di Taylor, Florida 
 Perry – capoluogo della Contea di Houston, Georgia
 Perry – villaggio della Contea di Pike, Illinois
 Perry – città della Contea di Dallas, Iowa
 Perry – città della Contea di Jefferson, Kansas
 Perry – città della Contea di Washington, Maine
 Perry – città della Contea di Shiawassee, Michigan
 Perry – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Perry – città della Contea di Ralls, Missouri
 Perry – città della Contea di Wyoming, New York
 Perry – villaggio della Contea di Lake, Ohio
 Perry – capoluogo della Contea di Noble, Oklahoma
 Perry – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania 
 Perry – township della Contea di Berks, Pennsylvania 
 Perry – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Perry – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Perry – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Perry – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania 
 Perry – township della Contea di Lawrence, Pennsylvania
 Perry – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Perry – township della Contea di Snyder, Pennsylvania 
 Perry – città della Contea di Box Elder, Utah
 Perry – città della Contea di Dane, Wisconsin

Persone

Altro 
 5529 Perry – asteroide della fascia principale
 Perry – nome proprio di persona inglese maschile
 Perry – sidro di pere
 Perry l'ornitorinco – personaggio del cartone animato Phineas e Ferb
 Perry's Chemical Engineers' Handbook – manuale di ingegneria chimica

Pagine correlate 
 Perri